

Codici 
 RCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Almirante Padilla, Riohacha, Colombia
 RCH – codice identificativo del TVOR/DME di Ronchi dei Legionari, radioassistenza per la navigazione aerea

Sigle 
 Racing Club Heemstede – società calcistica olandese